Джо́кович (, Đoković) — сербская фамилия.

 Джокович, Новак (род. 1987) — сербский теннисист.
 Джокович, Марко (род. 1991) — сербский теннисист, брат Новака.
 Джокович, Джордже (род. 1995) — сербский теннисист, брат Новака.
 Джокович, Веселин (род. 1976) — сербский футболист.
 Джокович, Дамьян (род. 1990) — хорватский и нидерландский футболист.
 Джокович, Иван (род. 1982) — сербский футболист.
 Джокович, Хасим (род. 1974) — черногорский футболист.